Brucato steht für:

 (4203) Brucato, Asteroid 

Brucato ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Anthony Brucato (1931–2018), US-amerikanischer Bischof